Charles R. Burton (1942 - 2002), un explorateur britannique
 Charles Burton (1955-), un professeur de science politique spécialiste de la Chine et de la Corée du Nord.
 Charles Burton (né en 1973), lutteur américain